Термін «ізотонічний» (той, що однаково напружений) або «ізотонний» використовується у наступних поняттях:
 Ізотонічні розчини — розчини з однаковим осмотичним тиском.
  — напій для втамування спраги, який має концентрацію розчинених солей приблизну по сумарному осмотичному тиску до концентрації (та складу) солей тіла, використовується для втамування спраги при масивному видаленні солей із потом.
 Ізотонічна регресія (монотонна регресія) — метод регресійного аналізу.
 Ізотонна (монотонна) функція
 Ізотонічне скорочення (м'язів)